Stevenson Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Stevenson Branch (Cumberland River), Fluss im Bell County, Kentucky  
 Stevenson Branch (Fontana Lake), Fluss im Swain County, North Carolina  
 Stevenson Branch (North Chickamauga Creek), Fluss im Hamilton County, Tennessee  
 Stevenson Branch (Duck Creek), Fluss im Smith County, Texas